

Sigle 
 Healthcare Resource Group – gruppo di attività sanitarie nel sistema sanitario del Regno Unito
 Horn-Rimmed Glasses – soprannome di Noah Bennet, personaggio di Heroes

Aziende
 HRG Engineering Company – casa automobilistica britannica

Codici 
 HRG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Hurghada (Egitto)